Brodahl est un patronyme norvégien pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1992), joueuse norvégienne de handball
 (né en 1963), artiste contemporain belge
Sverre Brodahl (1909-1998), fondeur et spécialiste norvégien en combiné nordique
Trygve Brodahl (1905-1996), fondeur norvégien

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme norvégien